Paths of Glory steht für:

 Paths of Glory, Originaltitel von Wege zum Ruhm, US-amerikanischer Film von Stanley Kubrick (1957)
 Paths of Glory (Brettspiel)